Крю́ковское водохрани́лище — на территории Северского и Абинского районов Краснодарского края. Расположено в восточной части Закубанья возле села Львовского в Северском районе Краснодарского края, в 17 км севернее станицы Северской. На побережье водохранилища расположены населённые пункты Михайловское, Ананьевский, Новоивановский, Кравченко, Эрастов.

Строительство начато в 1967 году, введено в эксплуатацию в 1972 году. Объём воды при НПУ — 0,111 км³ или 111 млн м³.

Площадь поверхности зеркала водохранилища:
 при нормальном подпорном уровне — 40,2 км².
 при форсированном подпорном уровне — 54,8 км²
 при уровне мёртвого объёма — 21,0 км²

Крюковское водохранилище используется для обеспечения водой Крюковской оросительной системы, водоснабжения рыбного хозяйства и регулирования паводков впадающего в него рек: Песчанка, Иль, Бугай, Зыбза, Ахтырь, Бугундырь, Хабль. Входит в единый водохозяйственный комплекс противопаводковой защиты Нижней Кубани.

По проекту класс капитальности основных гидротехнических сооружений — IV

Примечания

Топографические карты 
 
 

Бассейн Кубани
Водохранилища Краснодарского края